Wólka Tarnowska peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Wólka Tarnowska, village de la voïvodie de Mazovie
 Wólka Tarnowska, village de la voïvodie de Lublin